Александр Иоанн Штендер (также Стендер, Младший; 1744—1819) — лютеранский просветитель,  и , составитель первого латышско-немецкого словаря и грамматики для изучения немецкого языка латышскими крестьянами.

Биография 
А. И. Штендер родился 4 ноября 1744 года в Митаве; сын помощника главы местной городской школы Готхарда Фридриха Штендера (Старшего).

Первоначальное воспитание получил в доме родителей. Затем юридические науки проходил в Копенгагенском университетах и Гольмштадском университетах, а богословию учился в Кенигсбергском университете.

В 1775 году он был назначен пастором в Большие-Сальви, а в 1779 году перешел в Серпиль и Сунакст к отцу, тоже пастору, в качестве помощника. После смерти отца в 1796 году назначен пастором на его место и жил в этом приходе до смерти 20 ноября 1820.

Александр Иоанн Штендер шёл по стопам своего отца, заботясь о нравственности и просвещении латышей. Он первый сочинил нравоучительную комедию на латышском языке, «Lustsspele no semneka» (1790), а затем издал «Dseesmas, stahstu desmas un pasakas» («Песни, исторические песни и сказки», 1805) и написал рассказ о том, «Как Эрнест Аузон из крепостных сделался свободным господином» (1807). Кроме того, он перевел на латышский язык Зальцмана «Dseesmu kalendaper» («Календарь песен», 1811) и составил учебник немецкого языка для латышей: «Wahru walodas un wahrdu, grahmata» и первый латышско-немецкий словарь, предназначенный для изучения немецкого языка латышами, изданный в 1820 году. В основе этого словаря был немецко-латышский словарь Lettisches Leksikon, изданный его отцом в 1789 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фото А. Штендера в Латышской Википедии.
  Dseesmas, stahstu-dseesmas, pasakkas &c teem Latweeschem par islusteschanu un prahta peeaugschanu ßarakstitas no Alexander Johann Stender Sehrpilles preekschmahzitaja. Jelgavā, J.F.Štefenhāgens un dēls, 1805.  
 Teodors Zeiferts par Jauno Stenderu. Latviešu rakstniecības vēsture  

Лютеранские теологи
Авторы учебников